Karel Hromádka ist der Name folgender Personen:

* Karel Hromádka (Schachspieler) (1887–1956), tschechoslowakischer Schachspieler
 Karel Hromádka (Fußballspieler) (1903–1968), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Karel Hromádka (Eishockeyspieler) (1905–1978), tschechoslowakischer Eishockeyspieler